Přítoky Venty

Levé v Litvě

Levé v Lotyšsku 

Lētīža (32 km), Šķērvelis (34 km), Koja (25 km), Garūdene (15 km), Ēnava (19 km), Lējējupe (19 km), Padure (19 km), Naba (7 km od ústí)

Pravé v Litvě

Pravé v Lotyšsku 
Zaņa (53 km), Bērzene (12 km), Sumata (11 km), Klūga (17 km), Ciecere (51 km), Ponakste (27 km), Mazupe (14 km), Ēda (38 km), Riežupe (42 km), Rudupe (18 km), Abava (12 km), Dzirnavupe (18 km), Vēždūka (Varžupe) (33 km), Kamārce (22km), Packule (10 km), Standze (9 km), Vecventa (8 km od ústí)

Poznámky 

Přítoky Venty
Venta
Povodí Venty